Le tournoi Netsuite Open féminin 2017 est l'édition féminine 2017 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 26 au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Nikki Todd. 

Après avoir pris sa revanche du British Open sur Laura Massaro en demi-finale, Sarah-Jane Perry l'emporte en finale face à Nicol David.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open masculin 2017
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2017
Sport aux États-Unis en septembre 2017
Squash en 2017